

Cinema e televisione 
 Boris – serie televisiva italiana
 Boris - Il film – film italiano del 2011

Musica 
 Boris – gruppo musicale rock giapponese

Onomastica 
 Boris – nome proprio di persona slavo maschile

Personaggi 
 Boris – personaggio dell'omonima serie televisiva
 Boris – personaggio della serie di Balto
 Boris – personaggio del manga e anime Beyblade
 Boris – personaggio della serie televisiva Docteur Boris